Info3 bezeichnet:

 eine Radiosendung, siehe Radio SRF 3
 eine Zeitschrift, siehe Info3 (Zeitschrift)